Wysięk – termin z zakresu hydrologii
 Wysięk – termin z zakresu medycyny